

Sigle 
 Bank of New Zealand  – banca neozelandese

Codici 
 BNZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Banz (Papua Nuova Guinea)
 bnz – codice ISO 639-3 della lingua beezen